Стеенструп () — фамилия.

Известные носители:

 Стеенструп, Генриетта — норвежская актриса.
 Стеенструп, Йоганн (1844—1935) — датский историк.
 Стеенструп, Кнуд (1842—1913) — датский геолог и исследователь Гренландии.
 Стеенструп, Япетус (1813—1897) — датский зоолог, ботаник и археолог.